Паралимпийские игры 1992
 Летние Паралимпийские игры 1992, Барселона, Испания
 Зимние Паралимпийские игры 1992, Тинь/Альбервиль, Франция